«Меркурий-Литл Джо-1» (LJ-1) — неудавшийся пуск 21 августа 1959 года ракеты-носителя «Литл Джо-1» в рамках программы «Меркурий» со стартовой площадки LA-1 на острове Уоллопс в штате Вирджиния. Это была попытка суборбитального полёта НАСА.

Старт 

Литл Джо-1 был неудавшимся запуском небольшой твердотопливной ракеты Литл Джо-1, которая была разработана для испытаний системы аварийного спасения (САС) корабля и схему приземления пилотируемого космического корабля «Меркурий». Ракета была 15 метров высотой и 2 метра в диаметре, весила приблизительно 20 тонн, заканчивалась надстройкой в 6,5 м (сам корабль и башня САС). Ракета-носитель «Литл Джо» состояла из четырёх твердотопливных ракет, собранных в пакет под одним обтекателем и четырех стабилизаторов. Могла развить тягу в 1100 кН и поднять максимальный полезный груз 1788 кг (из них 460 кг весила САС — ферменная башня и двигатели).

21 августа 1959 года «Литл Джо-1» готовили к запуску. Внезапно, за полчаса до запланированного старта, сработали двигатели САС и вынесли космический корабль «Меркурий» со стартовой площадки. Космический корабль достиг высоты 610 метров и приземлился на расстоянии приблизительно в 800 метров. Время полёта составило 20 секунд.

Акт об аварии 
Согласно акту об аварии от 18 сентября 1959 года, неожиданное срабатывание системы аварийного спасения было вызвано переходными процессами в электрической цепи или же внезапным заземлением. Анализ показал, чтобы произошло срабатывание САС из-за отказа двигателей, должен был прийти сигнал, он мог сформироваться из-за разрушения медной пластины (busbar) аккумулятора, что могло привести к КЗ. Батареи в США были присланы из Англии, незаряженными и закороченными. При зарядке батарей перед стартом, когда мощность стала достаточной, произошло КЗ, прошли странные команды, что привело в действие стандартную программу для ситуации «отказ главного двигателя». Датчики определили высоту как «недостаточная» и выдали команду на взрыв пироболтов для отстрела капсулы и запустили двигатель САС. В дальнейшем двигатели были сброшены автоматически, а уже недостаточная мощность в батареях не дала пройти команде на отстрел башни и выброс парашюта, произошло быстрое падение. Капсула и башня врезались в море.

Примечания

См. также 
 Джемини

Программа «Меркурий»
1959 год в космонавтике